het Russische verkleinwoord van de meisjesnaam Katja
Katjoesja (lied), een Russisch lied
Katjoesja (raket), een ongeleid raketwapen
Team Katjoesja, een Russische wielerploeg